Alpha Centauri désigne :
 Alpha Centauri, ou Alpha du Centaure en français, un système stellaire constitué de :
 Alpha Centauri A,
 Alpha Centauri B — dont peut-être deux planètes, Alpha Centauri Bb et Alpha Centauri Bc,
 Alpha Centauri C — l'étoile Proxima Centauri, la plus proche du Soleil, et une planète, Proxima Centauri b ;
 Alpha Centauri, le système stellaire le plus proche de Sol, dans l'univers de fiction de Star Trek ;
 Alpha Centauri, un album de musique du groupe Tangerine Dream, sorti en 1971 ;
 Alpha Centauri, une pièce musicale de l'album Split the Atom du groupe Noisia, sorti en 2010.

Voir aussi 
 Sid Meier's Alpha Centauri, un jeu vidéo